År 2006 bestod den japanska fotbollsligan J-League av 31 lag, varav 18 lag i J1 och 13 i J2. Nytt lag för denna säsong var Ehime FC.

In i sista omgången kunde två lag vinna ligan, Urawa Red Diamonds och Gamba Osaka, och de båda lagen möttes i sista omgången. Men Gamba Osaka låg tre poäng efter och behövde vinna med minst 3 måls skillnad för att kunna knipa åt sig bucklan. Det började bra med ett mål av Gambas brasilianske skyttekung Magno Alves i den 21:a minuten. Men Urawa kom tillbaka och när domaren blåste av matchen stod det 3-2 till Urawa och de hade vunnit ligan. Det var första gången som Urawa Red Diamonds vann ligan.

I botten kämpade Cerezo Osaka och Avispa Fukuoka om att kvala istället för att direkt flyttas ner till J2. Kyoto Purple Sanga var redan klart för nedflyttning när två omgångar återstod. Cerezo förlorade mot, till slut ligatvåan, Kawasaki Frontale med 1-3 medan Fukuoka klarade oavgjort 1-1 mot Ventforet Kofu. De båda lagen hamnade på samma poäng, men Avispa Fukuoka hade bättre målskillnad och tog kvalplatsen framför näsan på Cerezo Osaka.

I kvalet gick det inte bättre för Fukuoka där de mötte Vissel Kobe som slutat 3:a i J2. Första matchen slutade 0-0, och den andra slutade 1-1 vilket skickade Vissel Kobe upp i J1 efter fler mål på bortaplan. Avispa Fukuoka fick spela i J2 nästa år, efter bara ett år i J1.

Vinnaren av J2 var Yokohama FC som för första gången var uppe i den högsta divisionen. Med dem upp i J1 följde Kashiwa Reysol som slutade på andra plats.

Tabeller

J1

J2 

S: Antal spelade matcher, V: Vunna matcher, O: Oavgjorda matcher, F: Förlorade matcher, GM: Gjorda mål, IM: Insläppta mål, MS: Målskillnad, P: Poäng. Pilarna står för förändringar i tabellen jämfört med omgången innan.

Resultat

J1 
Hemmalaget är listat i den vänstra spalten

J2 
Hemmalaget är listat i den vänstra spalten

Senaste resultat

J1 
Sista omgången ägde rum den 2 december och spelades så här:

J2 
Sista omgången ägde rum den 2 december och spelades så här:

Tokushima Vortis deltog inte i denna omgång.

Kval 

Vissel Kobe var tillbaka i högsta divisionen efter fler mål på bortaplan. Avispa Fukuoka flyttades ner till J2.

Målskyttar

J1

J2

Cuper

Yamazaki Nabisco Cup

Semifinaler 

Kashima Antlers gick vidare till final med fler mål på bortaplan.

JEF United Chiba vidare med sammanlagt 5-4

Final 

JEF United Chiba segrare för andra året i rad.

Emperors Cup

Semifinaler

Final 

Urawa Red Diamonds vinnare för andra året i rad.

2006 i Japan
Fotbollssäsongen 2006
2006
WP:Projekt Japan